B–58 Hustler, szuperszonikus, közepes bombázó repülőgép 
Hustler, amerikai erotikus magazin
The Hustler (regény)
The Hustler (film)
Férfi prostituált, más néven pimp